Příjmení Karvaš nebo Karvašová může nést:
 Ferdinand Karvaš (1892–1945), slovenský lékař
 Imrich Karvaš (1903–1981), slovenský ekonom a politik
 Karola Skutecká-Karvašová (1893–1945), slovenská malířka židovského původu
 Peter Karvaš (1920–1999), slovenský dramatik, prozaik a divadelní teoretik

Externí odkazy